Желько Петрович (вуковица: Жељко Петровић, гаевица: Željko Petrović; 13 ноября 1965, Никшич, СФРЮ) — югославский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Петрович начал свою футбольную карьеру в клубе «Будучност» из Титограда в 1986 году, проведя в команде 4 сезона. Перейдя в сезоне 1990/91 в загребское «Динамо» он своей игрой подтвердил, что является одним из лучших правых защитников страны, и уже 12 сентября 1990 года дебютировал за национальную сборную своей страны в матче против Северной Ирландии, который его команда выиграла со счётом 2:0. После чего он подписал контракт с испанской «Севильей» в 1991 году, однако в испанском клубе, по мнению футболиста, был избыток требований, и он вскоре покинул клуб, подписав контракт с нидерландским клубом «Ден Босх» в 1992 году, где вместе с клубом ему удалось выйти в Эредивизи, однако после вылета клуба в Эрстедивизи он присоединился к «Валвейку» в 1994 году. Именно в этом клубе он преуспел как атакующий правый полузащитник, где он забил 13 голов в общей сложности за 2 года, игра Петровича не осталось незамеченной, и в 1996 году он перешёл в стан нидерландского гранда ПСВ. В свой первый сезон в ПСВ он показал, что может хорошо играть, забив в сезоне 5 мячей в 25 матчах. В своём втором сезоне в клубе сказался характер игрока, он был вовлечён в ссору с капитаном команды Артуром Нюманом, в результате чего редко появлялся на поле, сыграв 10 матчей. В 1997 году переехал в Японию, чтобы играть за «Урава Ред Даймондс», после чего вернулся в «Ваалвейк» в 2000 году, где закончил свою карьеру.

Сборная 
Он был видным игроком национальной команды Югославии в 1996—1997 годах, помог команде через отборочный турнир пробиться на чемпионат мира, а также представлял свою страну на Мундиале во Франции в 1998 году.

Тренерская карьера 
21 августа 2006 Петрович был назначен новым главным тренер португальской команды «Боавишта». В свой первый матч в качестве тренера «Боавишта» обыграла со счётом 3:0 лиссабонскую «Бенфику». Тем не менее он ушёл в отставку в октябре 2006 года после того, как провёл только полтора месяца в клубе. Следующий сезон 2007/08 Петрович был главным тренером «Валвейка», благодаря ему клуб занял второе место в голландском 2-й дивизионе, однако ему не удалось пробиться с командой в высший эшелон национального первенства. В сезоне 2008/09 работал помощником Мартина Йола в немецком «Гамбурге». 28 июля 2010 «Вест Хэм» подтвердил Петровича в качестве помощника главного тренера Аврама Гранта. 23 ноября 2010 года «Вест Хэм Юнайтед» расстался с Петровичем менее чем через четыре месяца. После своего отъезда он сделал острые комментарии о Премьер-лиге, усомнившись в его качестве. После чего 7 декабря 2010 года Петрович был назначен главным тренером японского клуба «Урава Ред Даймондс», выступающего в Джей-лиге. Тем не менее красные попали в зону вылета в результате серии плохих результатов в сезоне, вследствие этого 20 октября 2011 года Петрович за пять матчей до конца сезона был уволен с поста главного тренера. В феврале 2012 года стал помощником Гуса Хиддинка в «Анжи» после присланного им СМС 19 октября 2012 года стало известно, что главный тренер махачкалинцев Гус Хиддинк не полетел в Дагестан на матч «Анжи» — «Спартак», руководил же командой Петрович, победу со счётом 2:1 одержал «Анжи».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Федерации футбола Сербии 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Футбольные тренеры Черногории
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Тренеры ФК «Боавишта»
Тренеры ФК «Валвейк»
Тренеры ФК «Урава Ред Даймондс»
Тренеры ФК «Аль-Шааб»
Тренеры ФК АДО Ден Хааг
Тренеры ФК «Ботев» Пловдив
Тренеры ФК «Интер» Запрешич
Тренеры ФК «Виллем II»